Glonowce (Phycomycetes, Mastigomycota) – wyróżniana w dawnych systemach taksonomicznych klasa grzybów
 Mucor – rodzaj grzybów z gromady sprzężniaków
 Tadeusz Pleśniak (1912-1949) – polski żołnierz i działacz podziemia antykomunistycznego
 Wiesław Pleśniak (ur. 1944) – polski matematyk